Andrej Brodnik, slovenski hokejist in hokejski trener, * 4. maj 1970, Ljubljana.

Brodnik je bil dolgoletni hokejist Olimpije Hertz v jugoslovanski in slovenski ligi, v slovenski ligi je igral tudi za klube HK Sportina Bled, Acroni Jesenice in MARC Interieri. V sezonah 1994/95, 1995/96, 2000/01, 2001/02, 2002/03 in 2003/04 je z Olimpijo osvojil naslov slovenskega državnega prvaka. Mekaj sezon je odigral tudi v švedski drugi in tretji ligi za klube Nybro IF, Kalmar Hockey Club, Örebro IK, IK Oskarshamn, Olofströms IK in Tranås AIF ter Harzer Wölfe Braunlage v nemški drugi ligi.

Za jugoslovansko reprezentanco je nastopil na enem svetovnem prvenstvu, za slovensko reprezentanco pa na devetih, od tega dveh v elitni diviziji, štirih v diviziji B oziroma D1 ter treh v diviziji C. Za slovensko reprezentanco je odigral 92 tekem na katerih je dosegel 16 golov in 27 podaj.

Leta 2007 je bil sprejet v Slovenski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Olimpija Hertz
| Jugoslovanska liga
| 85/86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Jugoslovanska liga
| 86/87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Jugoslovanska liga
| 87/88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Jugoslovanska liga
| 88/89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Svetovno ml. prvenstvo B
| 90
|
| 7
| 2
| 2
| 4
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Jugoslovanska liga
| 90/91
|
|
| 9
| 6
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Svetovno prvenstvo B
| 91
|
| 7
| 2
| 0
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 91/92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nybro IF
| Švedska 2. liga
| 91/92
|
| 30
| 10
| 14
| 24
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kalmar Hockey Club
| Švedska 2. liga
| 92/93
|
| 21
| 5
| 12
| 17
|
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 93
|
| 6
| 2
| 6
| 8
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 95
|
| 4
| 3
| 4
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 95/96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HK Sportina Bled
| Alpska liga
| 96/97
|
| 47
| 8
| 21
| 29
|
| 76
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 97
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HK Sportina Bled
| Alpska liga
| 97/98
|
| 17
| 0
| 10
| 10
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Örebro IK
| Švedska 2. liga
| 97/98
|
| 15
| 1
| 2
| 3
|
| 10
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Acroni Jesenice
| Alpska liga
| 98/99
|
| 19
| 3
| 5
| 8
|
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Harzer Wölfe Braunlage
| Nemška liga
| 98/99
|
| 21
| 2
| 2
| 4
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo B
| 99
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MARC Interieri
| Slovenska liga
| 99/00
|
| 13
| 8
| 4
| 12
|
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Oskarshamn
| Švedska 3. liga
| 99/00
|
| 7
| 2
| 2
| 4
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olofströms IK
| Švedska 2. liga
| 00/01
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -6
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 6
| 0
| 3
| 3
| +8
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 16
| 4
| 10
| 14
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 01
|
| 5
| 1
| 4
| 5
| +10
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 7
| 1
| 4
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tranås AIF
| Švedska 3. liga
| 01/02
|
| 15
| 0
| 4
| 4
| -4
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| -7
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 12
| 1
| 4
| 5
|
| 12
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 18
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 3
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 318
| bgcolor="#7FFF00" | 67
| bgcolor="#7FFF00" | 129
| bgcolor="#7FFF00" | 196
| bgcolor="#7FFF00" | +1
| bgcolor="#7FFF00" | 444
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 20
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski branilci
Slovenski hokejski trenerji
Jugoslovanski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti Nybro IF
Hokejisti Kalmar Hockey Club
Hokejisti HK Bled
Hokejisti Örebro IK
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti Harzer Wölfe Braunlage
Hokejisti HK Tivoli
Hokejisti IK Oskarshamn
Hokejisti Olofströms IK
Hokejisti Tranås AIF
Selektorji srbske hokejske reprezentance
Trenerji HK Olimpija
Trenerji HD HS Olimpija
Sprejeti v Slovenski hokejski hram slavnih
Ljubljanski športniki
Brodnik, Andrej
Brodnik, Andrej